Gregory Barkey (1963. augusztus 20. –) amerikai nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása grafikai tervező. Nagyon elkötelezett egyháztag.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1996-ban lett az MLS játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza. MLS mérkőzéseinek száma: 294.

Nemzeti kupamérkőzések 
Négy alkalommal: 1997-ben, 2002-ben, 2005-ben és 2008-ban volt az MLS kupadöntő egyik asszisztense.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Amerikai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működött közre. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2006-ban búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra, ahol az asszisztensek szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz, valamint Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. 2002-ben és 2006-ban a CONCACAF zónában tevékenykedő játékvezetők munkáját segítette. 2006-ban három mérkőzésen 4. bíróként (tartalék játékvezető) tevékenykedett.

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a CONCACAF JB asszisztensi feladatokra delegálta.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

Szakmai sikerek 
2009-ben az MLS bajnokság Év Asszisztense kitüntető címet kapta.

Források 

Amerikai labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek